Дулсе Номбре има више значења:

 Дулсе Номбре (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дулсе Номбре (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику